Karangsari (Adipala), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Agrabinta), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Bantur), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Bojong), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Buayan), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Cipongkor), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Cikarang Timur), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Cikelet), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Cimanggu), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Darma), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Karangpawitan), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Kebasen), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Kutowinangun), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Leuwigoong), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Pagelaran), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Pakenjeng), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Kebumen), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Tuban), een bestuurslaag in Indonesië
 Karangsari (Waled), een bestuurslaag in Indonesië